Franc Hribar je lahko:
 Franc Hribar (partizan)
 Franc Hribar (patolog)
 Franc Hribar (teritorialec)
France Hribar (speleolog)